Indra – divinità indiana
 Indra – azienda
 Indra – prenome femminile